Эжен Самюэль Грассе (; 1845,  — 1917, ) — французский и швейцарский художник, скульптор, график и иллюстратор, один из зачинателей модерна.

Жизнь и творчество 

Родился в Лозанне в семье столяра. Изучал рисунок у Франсуа Босьона. В период с 1861 по 1863 годы изучал архитектуру в Высшей технической школе Цюриха. Затем работал в архитектурном бюро в Лозанне, совершил учебную поездку в Египет и этот опыт в дальнейшем отразился на его работах. Стал поклонником японского искусства, что также повлияло на некоторые его проекты. С 1869 по 1870 годы работал художником и скульптором в Лозанне.

С 1871 года жил в Париже. Начиная с этого времени работал практически во всех областях прикладного искусства — как художник и иллюстратор; также создал эскизы образцов для производителей мебели и гобеленов, использовал мозаику, украшал скульптурой и рельефами фасады зданий, разрабатывал новые типы ювелирных украшений, плакатов и афиш, почтовых марок и так далее. Его изящные декоративные предметы были изготовлены из слоновой кости, золота и других драгоценных материалов в уникальных комбинациях. В графических произведениях Грассе чувствуется влияние творчества Гюстава Доре.

С 1890 по 1903 года — профессор в художественной школе Герен (фр.) и в 1905—1917 годах — профессор в школе Эстьенн (фр.). Среди учеников Грассе следует отметить Аугусто Джакометти и Отто Эрнста. В 1891 году получил французское гражданство.

В 1895 году Э. Грассе стал кавалером Ордена Почётного легиона, а в 1911 — его офицером.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Художники Франции
Скульпторы Франции
Графики Франции
Художники Швейцарии
Скульпторы Швейцарии
Кавалеры ордена Почётного легиона
Скульпторы по алфавиту
Плакатисты Франции
Художники-плакатисты Швейцарии
Художники модерна